Anne Schellekens (1986), Nederlands roeister
 Ben Schellekens (1937), Nederlands burgemeester
 Gerard Schellekens (1867-1952), Nederlands componist van kerkmuziek
 Harry Schellekens (1952), Nederlands voetballer
 Imke Schellekens-Bartels (1977), Nederlands ruiter
 Jozef Schellekens
 Jozef Schellekens (1867-1930), Belgisch burgemeester
 Jozef Schellekens (1909-1963), Belgisch architect
 Paul Schellekens
 Paul Schellekens (1951), Nederlands diplomaat
 Schellekens (geslacht)
 Oscar Schellekens (1843-1930), Belgisch senator
 Shell Schellekens (1948), Nederlands drummer en producer